85-й отдельный лыжный батальон — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Батальон сформирован в Архангельском военном округе в Коми в ноябре 1941 года.

В действующей армии с 20 декабря 1941 по 28 марта 1942 года.

Введён в бой в ходе Тихвинской операции, к концу декабря 1941 года вышел на Волхов. 27 декабря 1941 года под Киришами вошёл в состав 27-й кавалерийской дивизии и действует вместе с ней, пытаясь осуществить форсирование Волхова, захватывая плацдармы и ведя бои за их удержание в районе южнее Киришей.

Расформирован 28 марта 1942 года.

Подчинение

Командиры

Примечания

Ссылки 
 Справочники и форум на Солдат.ру
 Перечень № 33 вхождения в состав действующей армии отдельных батальонов, рот, отрядов: ОПУЛБ, ОГВПУЛБ, ОМСПУЛБ, ОСПБ, ОМСБ, ОСБ, отд.местные СБ, горно-стр б-ны, снайперские, автоматчиков, запасные стр., ОИПТБ, истр.,ПТРужей, истребителей танков, ОЛБ, ОБМП, ОРБ, гв. ОРБ, отд.б-ны охраны ПУ напр-й, фронтов, армий, ОСБ особых отделов и «СМЕРШ», штурмовые б-ны, дисбаты, штрафбаты, ОПУЛР, мест. и кар. роты, горно-стр.роты, ОРР, ОМСР, ОСАМР, гв. ОРР, роты охраны, роты ОО и «СМЕРШ», штрафные роты, заградотряды

Лыжные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году